Regering-Bourgeois (Frankrijk) (1895-1896)
 Regering-Bourgeois (Vlaanderen) (2014-2019)